Mužská čtyřhra Swiss Indoors 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do deblové soutěže basilejského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu St. Jakobshalle nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Dominic Inglot a Franko Škugor, jehož členové nestartovali společně. Inglot se rozhodl zúčastnit paralelně hraného Erste Bank Open ve Vídni. Spoluhráčem Škugora se stal Nikola Mektić, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Rojera s Tecăuem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále zdolal americkou dvojici Taylor Fritz a Reilly Opelka. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali dvacátou společnou trofej. Rojer vybojoval dvacátý devátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Tecăua to bylo třicáté sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
ATP Tour 2019